Jean de La Baume, abbé d'Ambronay et évêque de Belley
 Jean de La Baume (?-1435), premier du nom, comte de Montrevel-en-Bresse, chevalier, conseiller et chambellan du Roi, maréchal de France.
 Jean de La Baume, bucheron français, qui eut deux apparitions de la Vierge Marie, à Cotignac dans le Var, en 1519.